Antimonoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen von Antimon und Sauerstoff:

Antimon(III)-oxid, Sb2O3
Antimon(III,V)-oxid, Sb2O4
Antimon(V)-oxid, Sb2O5
Antimonhexitatridecoxid, Sb6O13
Stibiconit, Sb3O6(OH)